Prapretno pri Hrastniku (Hrastnik), een plaats in de Sloveense gemeente Hrastnik
 Prapretno pri Hrastniku (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje

Zie ook Prapretno (doorverwijspagina)